Mănăstirea Țigănești se referă la două mănăstiri cu același nume:

 Mănăstirea Țigănești - mănăstire din cadrul satului Țigănești (comuna Ciolpani) din județul Ilfov (România)
 Mănăstirea Țigănești - mănăstirea din cadrul comunei Țigănești din raionul Strășeni (Republica Moldova).
 Mănăstirea Sfântul Gheorghe - Țigănești

Note